Il singolare del Barcelona Ladies Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Arantxa Sánchez Vicario era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 5–7, 6–0, 6–2  Iva Majoli.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
  Iva Majoli (finale)
  Julie Halard (secondo turno)
  Amanda Coetzer (semifinali)

 Inés Gorrochategui (quarti di finale) 
 Nathalie Tauziat (quarti di finale) 
 Ann Grossman (quarti di finale) 
 Ruxandra Dragomir (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Ladies Open 1995